Guará hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Guará (São Paulo), municipio en Brasil;
 Guará (Distrito Federal), región administrativa;
 Región histórica del Guará, zona fronteriza entre Brasil y Argentina;

Zoología
 Lobo guará (Dusicyon australis), único mamífero nativo de las Islas Malvinas;
 Ibis rojo o corocoro (Eudocimus ruber), ave zancuda sudamericana.
 Variedad de burro autóctono de Cataluña actualmente en peligro de extinción.